Nicolas de Larmessin kan syfta på:

* Nicolas I de Larmessin (1600-talet), fransk grafiker
 Nicolas II de Larmessin (1632–1694),  fransk grafiker
 Nicolas III de Larmessin (1640–1725), fransk  grafiker
 Nicolas IV de Larmessin (1684–1755), fransk grafiker